Nagelsberg steht für
Nagelsberg (Künzelsau), Baden-Württemberg
Nagelsberg (Remscheid), Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
Nagelberg